Die Liste der Bodendenkmale in Cottbus enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Cottbus und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2017. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Cottbus aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

 
Cottbus